Гальчук Іван Юхимович (1960—2015) — український мовознавець, акцентолог.
 Гальчук Любомир Богданович (1981) — український футболіст, захисник.
 Гальчук Євген Володимирович (1992) — український футболіст, воротар.
 Гальчук Оксана Василівна (1967) — доктор філологічних наук, доцент, професор.

Українські прізвища
Прізвища на -ук